Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2009 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Cara Black /  Liezel Huber (polfinale)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (polfinale)
 Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (finale)
 Serena Williams /  Venus Williams (prvakinji)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (prvi krog)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugijama (drugi krog)
 Viktorija Azarenka /  Jelena Vesnina (tretji krog)
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(prvi krog)

<ol start="9">
 Lisa Raymond /  Vera Zvonarjova ''(prvi krog)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadja Petrova ''(tretji krog)
 Nuria Llagostera Vives  /  María José Martínez Sánchez'' (četrtfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Vania King ''(četrtfinale)
 Yan Zi /  Zheng Jie ''(tretji krog)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(prvi krog)
 Chuang Chia-jung /  Sania Mirza ''(drugi krog)
 Svetlana Kuznecova /  Amélie Mauresmo ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2009